Yee-haw [] ist eine im Englischen, vor allem dem amerikanischen Englisch gebräuchliche Interjektion. Sie drückt Freude oder Überschwang aus, vergleichbar dem deutschen „juhu“, und ist besonders als stereotyper Ausruf von Cowboys, etwa beim Rodeo, bekannt.

Etymologie und Sprachgebrauch 
Die Etymologie von yee-haw ist ungewiss; William Safire vermutet, dass sich das Wort von den seit Jahrhunderten bezeugten Zurufen gee und haw ableitet, mit denen – entsprechend zu deutsch hott und hü – Pferdegespanne nach links oder rechts kommandiert wurden. Aus dem amerikanischen „Wilden Westen“ bzw. der kulturellen Repräsentation desselben etwa in Wildwestromanen und -filmen sind zahlreiche Interjektionen mit dem Anlaut /j/ dokumentiert, so zum Beispiel yippy-aye-ay, yowee, yea und yo; ein Zusammenhang mit dem Verb yell, „rufen, brüllen“, ist denkbar. Im kollektiven Bewusstsein waren bis in die jüngste Zeit vor allem die Ausrufe yippie! und yahoo! als Cowboyrufe verankert. Die Verwendung der beiden Wörter in diesem Sinne hat aber merklich abgenommen, was Safire auf Verdrängung durch neu aufgekommene Bedeutungen zurückführt: Yippie wurde (in Analogie zu Hippie) zu einem Begriff der Gegenkultur der 1960er Jahre umgemünzt, Yahoo lässt heute nicht nur wie zuvor an Gullivers Reisen denken, sondern auch an die gleichnamige Internet-Suchmaschine. So setzte sich yee-haw!, dessen Erstbeleg im Oxford English Dictionary (OED) erst auf das Jahr 1977 datiert, als unbelastete Alternative durch. Das OED führt das Wort unter dem Lemma yeehaw, Safire empfiehlt jedoch eine Schreibung mit Bindestrich.

In Internetforen, aber auch in Druckwerken finden sich häufig abweichende Angaben über den Ursprung des Ausrufs. Der Vermutung, die Interjektion imitiere lautmalerisch die Schreie des Esels, liegt wohl eine Verwechslung zugrunde, da die Lautäußerungen des Esels im Englischen für gewöhnlich mit hee-haw wiedergegeben werden. Auch der Rebel Yell, der berühmte Schlachtruf der Konföderierten im Sezessionskrieg, wird bisweilen mit yee-haw wiedergegeben, doch wies er wohl eine wesentlich komplexere Lautstruktur auf. Schließlich findet sich gelegentlich die Angabe, das Wort leite sich aus der Sprache der Seminolen ab, der indianischen Ureinwohner Floridas. Tatsächlich wurde 1896 in Florida die noch heute existierende Siedlung Yeehaw Junction gegründet, deren Ortsname auf seminolisch yaya, „Wolf“ zurückgeht. Dennoch besteht kein etymologischer Zusammenhang, die Homographie dürfte nicht durch Verballhornung als vielmehr durch Zufall entstanden sein, zumal sich die Verwendung und Schreibung der Interjektion erst im späten 20. Jahrhundert etablierten.

Literatur 
 William Safire: Yee-Haw! In: The New York Times, 6. Januar 2002. 
 yeehaw, int. Eintrag im Oxford English Dictionary, 3. Ausgabe 2008; online <http://www.oed.com/view/Entry/248058> (zugriffsbeschränkt)

Weblinks 
 yeehaw und yee-haw – graphische Darstellung der relativen Häufigkeit des Wortes im englischen Textkorpus der Google-Buchsuche für den Zeitraum 1900–2012, angezeigt mit dem Feature Ngram Viewer
 
Interjektion
Englische Phrase
Wilder Westen